A lo largo de la historia hubo varios prelados que por sus orígenes familiares o procedencia geográfica fueron conocidos popularmente como el cardenal de Aragón: 

 Nicolás Rosell (1314-1362), inquisidor del reino de Aragón;
 Pedro de Luna (1328-1423), natural de Aragón, posteriormente antipapa con el nombre de Benedicto XIII;
 Juan de Aragón (1456-1485), de la familia de los Aragón de Nápoles;
 Luis de Aragón (1475-1519), sobrino del anterior;
 Innico d'Avalos d'Aragona (1535-1600), de los Aragón de Nápoles;
 Pascual de Aragón (1626-1677), de la familia de los Aragón de Cataluña.